Thomas III van Piëmont (1248-1282), heer van Piëmont (1259-1282)
 Thomas III van Saluzzo, markgraf van Saluzzo (1396-1416)